Església Ortodoxa Copta, una de les antigues esglésies orientals
 Església Catòlica Copta, una de les Esglésies Catòliques Orientals unida a Roma